Temel ist ein türkischer männlicher Vorname griechischer Herkunft sowie Familienname, vgl. neugriechisch θεμέλιο und türkisch temel (=Grundlage, Fundament) oder den Familiennamen Θέμελης. Der Buchstabe Theta wird im kleinasiatischen Neugriechisch wie „t“ gesprochen.

Temel ist in türkischen Witzen die Benennung für einen oft als tollpatschig dargestellten Schwarzmeertürken.

Namensträger

Vorname 

 Hikmet Temel Akarsu (* 1960), türkischer Schriftsteller und Satiriker
 Temel Cingöz (1941–1991), türkischer Brigadegeneral
 Temel Karamollaoğlu (* 1941), türkischer Politiker

Familienname 
 Abdurrahman Temel (1950–zwischen 1975 und 1979), türkischer Fußballspieler
 Can Temel (* 1991), deutscher Ruderer
 Cantuğ Temel (* 1994), türkischer Fußballtorhüter
 Robert Temel (* 1969), österreichischer Journalist, Architektur- und Stadtforscher
 Serkan Temel (* 1985), deutsch-türkischer Schauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname